Sleeper puede hacer referencia a:

 El dormilón (1973), película estadounidense de Woody Allen, originalmente titulada Sleeper.
 Sleeper (1994-1997), banda británica.
 Sleeper, cómic estadounidense que mezcla género negro, espionaje y superhéroes.
 Durmiente o  Sleeper (1968-), un personaje ficticio en Marvel Comics
 Sleeper (2002), el octavo episodio de la séptima temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.
 Martha Sleeper (1907-1983), una actriz cinematográfica estadounidense.